Mahidol ist der Name folgender Personen:
 Mahidol Adulyadej (1892–1929), thailändischer Arzt und Prinz, Vater von Ananda Mahidol und Bhumibol Adulyadej
 Ananda Mahidol (1925–1946), thailändischer König

Siehe auch:
 Mahidol-Universität